Това е списъкът с епизоди на „Пасифик“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Пасифик